Prin cuvântul Serdar se poate înțelege:
 orașul Serdar, din provincia Balkan (Turkmenistan);
 Districtul Serdar, în provincia Balkan, din Turkmenistan;
 Serdar, comandant de oaste, în Țara Românească și în Moldova;
 funcție boiereacă, de rang mijlociu, în Țara Românească și în Moldova, în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea.
 Serdar este un prenume bărbătesc des folosit în Turcia.